Чутеево — название населённых пунктов в России:

 Чутеево — село в Кайбицком районе Татарстана.
 Чутеево — село в Янтиковском районе Чувашии.